Джордж Буш:

Известные персоны:
 Буш, Джордж Герберт Уокер (Буш-старший) (1924—2018) — 41-й президент США (1989—1993).
 Буш, Джордж Уокер (Буш-младший) (род. 1946) — 43-й президент США (2001—2009).
Прочее:
 Авианосец «Джордж Буш» — атомный авианосец класса «Нимиц».

 См. также 

 Хьюстон Интерконтинентал — международный аэропорт, находящийся в городе Хьюстон (Техас), носит имя Джорджа Буша.